Anento kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Anento (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 
 Anento (kommun), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 

Robotskapade Spanienförgreningar